Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel TK Sparta Prague Open) van 2020 vond plaats van zaterdag 29 augustus tot en met zondag 6 september in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was een ingelaste, extra editie van het toernooi, opvolger van een ITF-toernooi dat tot en met 2019 plaatsvond onder de naam Advantage Cars Prague Open. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Dit uitzonderlijke toernooi werd door de WTA georganiseerd omdat het US Open 2020 in verband met de coronapandemie geen kwalificatietoernooi wilde. Om lagergeklasseerde speelsters toch de gelegenheid te bieden om aan een groot toernooi deel te nemen, werd in Praag een evenement met de volgende, zeer ongebruikelijke, formule georganiseerd:
 de categorie was de laagste die de WTA kent: Challenger;
 aan de normale prijzenpot van dit niveau ($125k) werd drie miljoen toegevoegd: US$ 3.125.000;
 het aantal deelneemsters was 128 voor het enkelspel en 32 koppels voor het dubbelspel;
 er was geen kwalificatietoernooi.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Roemeense Monica Niculescu kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het achttiende reekshoofd, Kristína Kučová uit Slowakije, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Italiaanse Elisabetta Cocciaretto in twee sets. Kučová wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 48.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Marie Benoît (WTA-253) versloeg twee reekshoofden (Varvara Lepchenko en Irina Maria Bara) waarmee zij de vierde ronde bereikte – daar moest zij de duimen leggen voor Çağla Büyükakçay uit Turkije. Haar landgenote Maryna Zanevska (WTA-319) versloeg het vijfde reekshoofd Lara Arruabarrena en bereikte eveneens de vierde ronde – daar moest zij het afleggen tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. De derde Belgische, Lara Salden (WTA-287), bereikte de derde ronde ten koste van Richèl Hogenkamp.

Er waren vier Nederlandse deelneemsters:
 Bibiane Schoofs, als 29e geplaatst, bereikte de derde ronde
 Richèl Hogenkamp (WTA-213) kwam niet verder dan de tweede ronde
 Lesley Pattinama-Kerkhove, als 15e geplaatst, verloor meteen haar openingspartij
 ook Indy de Vroome, als 25e geplaatst, strandde in de eerste ronde

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Monica Niculescu en Renata Voráčová, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als zevende geplaatste duo Lidzija Marozava en Andreea Mitu won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Giulia Gatto-Monticone en Nadia Podoroska in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Wit-Russin Marozava had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Roemeense Mitu vier.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Dalma Gálfi uit Hongarije – zij wisten door te dringen tot de kwartfinale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in Giulia Gatto-Monticone en Nadia Podoroska.

Het Nederlandse koppel Bibiane Schoofs en Rosalie van der Hoek was het vierde reekshoofd, maar kwam niet verder dan de tweede ronde. Hun landgenotes Richèl Hogenkamp en Lesley Pattinama-Kerkhove strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel

Praag 125K 2020
Praag 125K